Но́вая волна́ 2009 — 8-й международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна», который проходил с 28 июля по 2 августа 2009 года в концертном зале «Дзинтари», Юрмала.

Участники

1-й день

2-й день

3-й день

Итоги

Примечания

См. также 
 Конкурс песни Евровидение

Ссылки 
 Официальный сайт конкурса «Новая волна»  

2009 год в музыке
«Новая волна» по годам